Луїс Пачеко де Нарваес, Дон Луїс Пачеко де Нарваес (1570 - 1640) - дворянин, майстер фехтування, один із засновників школи іспанського фехтування - Дестрези.
 Кіко Нарваес, Кіко, повне ім'я — Франсіско Мігель Нарваес (ісп. Francisco Miguel Narváez, нар. 26 квітня 1972, Херес-де-ла-Фронтера) — іспанський футболіст.